Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 843 dans le monde.

 Route régionale 843 en Finlande
 Route nationale 843 en France
 Route européenne 843 en Italie